Элеонора Английская () — имя нескольких дочерей королей Англии:

 Элеонора Английская (1162—1214) — дочь Генриха II, жена короля Кастилии и Леона Альфонсо VIII, королева Кастилии (1177—1214)
 Элеонора Плантагенет (1215—1275) — дочь Иоанна Безземельного, жена Уильяма Маршала, графа Пембрука, и Симона де Монфора, графа Лестера
 Элеонора Английская (1269—1298) — дочь Эдуарда I от 1-го брака, жена Генриха III, графа Бара
 Элеонора Английская (1306 1310/1311) — дочь Эдуарда I от 2-го брака
 Элеонора Английская (1318—1355) — дочь Эдуарда II, жена Рено II, герцога Гелдерна